* Стрешнев, Василий Иванович (?—1661) — стряпчий, стольник, окольничий и боярин
 Стрешнев, Василий Иванович (1707—1782) — камергер, сенатор, тайный советник.